Tabar peut faire référence à :

 Tabar, pièce de vêtement de l'époque médiévale ;
 Tabar, quartier de Toulouse ;
 Îles Tabar, groupe d'îles de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Île Tabar, principale île de ce groupe.